Garnet – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato in California, nella contea di Riverside
Garnet – nome proprio di persona inglese maschile e femminile
 Garnet – sabbia speciale di composizione almandina usata come abrasivo
 Garnet – singolo discografico di Hanako Oku
 Garnet Til Alexandros XVII – personaggio del videogioco Final Fantasy IX
 Garnet – personaggio della serie animata Steven Universe
 GARNET CROW – gruppo musicale giapponese